Ferdynand I Wielki (1017-1065) – hrabia Kastylii 1029-1037, król Leónu i Kastylii od 1037
 Ferdynand I Burgundzki (1345-1383) – król Portugalii od 1367
 Ferdynand I Sprawiedliwy (1380-1416) – król Aragonii od 1412
 Ferdynand I (1423-1494) – król Neapolu od 1458
 Ferdynand I Habsburg (1503-1564) – arcyksiążę Austrii od 1521, król Czech i Węgier od 1526, król Niemiec od 1531, cesarz od 1556
 Ferdynand I (1549-1609) – wielki książę Toskanii 1587-1609
 Ferdynand I Gonzaga (1587-1626) – książę Mantui i Montferratu od 1612
 Ferdynand I Hohenstein (po 1640 - przed 1693) – baron Hohenstein
 Ferdynand I (1751-1802) – książę Parmy od 1765
 Ferdynand I Burbon (1751-1825) – król Obojga Sycylii od 1816; król Sycylii jako Ferdynand III, król Neapolu jako Ferdynand IV
 Ferdynand I Habsburg (1793-1875) – cesarz Austrii 1835-1848
 Ferdynand I Koburg (1861-1948) – książę Bułgarii 1887-1908, car Bułgarii 1908-1918
 Ferdynand I (1865-1927) – król Rumunii od 1914